Лев Алексеевич Лободин () — российский и украинский легкоатлет, специалист по многоборьям. Выступал за сборные СНГ, Украины и России по лёгкой атлетике в 1992—2004 годах, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, победитель первенств национального значения, действующий рекордсмен России в семиборье, участник трёх летних Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта России (2000). Также известен как тренер по лёгкой атлетике.

Биография 
Лев Лободин родился 1 апреля 1969 года в городе Россошь Воронежской области.

Заниматься лёгкой атлетикой начал в 1984 году в Россошанской детско-юношеской спортивной школе под руководством тренера В. Тонконогова, позже был подопечным А. Тевсиева. Впоследствии переехал на постоянное жительство в Луганск, учился в Луганском педагогическом институте, представлял луганское «Динамо» и Украинскую ССР.

Впервые заявил о себе на национальном уровне в сезоне 1992 года, выиграв чемпионат СНГ по многоборьям в Санкт-Петербурге. По итогам чемпионата вошёл в состав Объединённой команды, собранной из спортсменов бывших советских республик для участия в чемпионате Европы в помещении в Генуе — с результатом в 5987 очков занял в программе семиборья шестое место.

После распада Советского Союза выступал за сборную Украины. Так, в 1993 году представлял украинскую команду на чемпионате мира в помещении, где показал в семиборье четвёртый результат.

В 1994 году на чемпионате Европы в помещении в Париже провалил все попытки в прыжках с шестом и досрочно завершил выступление, тогда как на чемпионате Европы в Хельсинки завоевал бронзовую медаль в десятиборье.

В 1995 году на Кубке Европы по легкоатлетическим многоборьям в Вальядолиде занял шестое и четвёртое места в личном и командном зачётах соответственно. На последовавшем чемпионате мира в Гётеборге был седьмым.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте — досрочно завершил выступление после первого соревновательного дня.

Начиная с 1997 года Лев Лободин постоянно проживал в Москве и на международных стартах представлял российскую национальную сборную. В частности, в этом сезоне он победил на зимнем чемпионате России в Липецке, принял участие в чемпионате мира в Афинах.

В 1998 году стал бронзовым призёром на чемпионате Европы в помещении в Валенсии, с личным рекордом в 8571 очко взял бронзу на чемпионате Европы в Будапеште.

В 1999 году стал шестым в семиборье на чемпионате мира в помещении в Маэбаси и пятым в десятиборье на чемпионате мира в Севилье.

Участвовал в Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — набрал в сумме всех дисциплин десятиборья 8071 очко, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 13-й строке.

После сиднейской Олимпиады Лободин остался в составе легкоатлетической команды России на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2001 году он выиграл бронзовую медаль в семиборье на чемпионате мира в помещении в Лиссабоне, в десятиборье стал пятым на чемпионате мира в Эдмонтоне и четвёртым на Играх доброй воли в Брисбене.

В 2002 году добавил в послужной список бронзовую награду, полученную на чемпионате Европы в Мюнхене.

На зимнем чемпионате России 2003 года в Москве завоевал золотую медаль в семиборье, установив при этом до сих пор никем не побитый национальный рекорд России — 6412 очка. Позже на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме стал серебряным призёром, уступив только американцу Тому Паппасу. На чемпионате мира в Париже попасть в число призёров не смог, с результатом в 8198 очков стал шестым.

В 2004 году с третьим результатом сезона в мире (6149) победил на зимнем чемпионате России в Москве, затем получил бронзу на чемпионате мира в помещении в Будапеште. На Олимпийских играх в Афинах стартовал только в двух дисциплинах десятиборья, досрочно завершив выступление.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».

Сразу после завершения спортивной карьеры занялся тренерской деятельностью, с 2008 года занимал должность старшего тренера сборной команды России по многоборьям. Заслуженный тренер России (2010).

Примечания 

Многоборцы СССР
Многоборцы Украины
Многоборцы России
Легкоатлеты Москвы
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы СНГ по лёгкой атлетике
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта России
Тренеры России по лёгкой атлетике
Заслуженные тренеры России
Выпускники Луганского национального университета